Сорбас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леванте-Альмерьенсе. Занимает площадь 249 км². Население 2905 человек (на 2010 год). Расстояние 56 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 yolandacruz.es
 Sorbas.es
 Sorbas.com
 Sorbas en el SIMA

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии